Klen, vrsta drveta
 Klen (riba), (Leuciscus cephalus L.), vrsta slatkovodne ribe raširene cijelom Europom i dijelu Azije.